Az Izabella név a spanyolban, a katalánban, olaszban valójában az Erzsébet megfelelője.

 I. Izabella kasztíliai királynő (1451–1504)
 I. Izabella örmény királynő (1212/13–1252)
 I. Izabella jeruzsálemi királynő (1271–1206)
 I. Izabella lotaringiai hercegnő (1400–1453)
 I. Izabella achajai hercegnő (1260/63–1312/13) 
I. Izabella címzetes mallorcai királynő (1338–1404)
I. Izabella foix-i grófnő (1361–1428)

Kapcsolódó szócikkek 
 I. Erzsébet (egyértelműsítő lap)